Paco Rodriguez peut désigner :
 Paco Rodriguez (né en 1991), joueur de baseball américain ;
 Philippe Rodriguez dit Paco Rodriguez (né en 1980), rugbyman français.